Segretario alla Guerra degli Stati Uniti d'America (United States Secretary of War) – incarico del Dipartimento della Guerra statunitense (attualmente non più esistente)
 Segretario alla guerra (Secretary at War) – incarico del Regno d'Inghilterra e poi del Regno Unito, attivo dal 1661 al 1794
 Segretario di Stato per la guerra (Secretary of State for War o War Secretary) – incarico del Regno Unito, creato nel 1794 e terminato nel 1801, passando gli incarichi del Segretario di Stato per la guerra e le colonie. Nel 1854 fu ricreato l'incarico che durò fino al 1964
 Segretario di Stato per la guerra e le colonie (Secretary of State for War and the Colonies) – incarico del Regno Unito, creato nel 1801 e i cui incarichi furono divisi nel 1854 tra quelli del segretario di Stato per la guerra e segretario di Stato per le colonie